Pönning ist der Name folgender Orte:

 Pönning (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring in Bayern
 Pönning (Gemeinde Kapelln), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kapelln in Niederösterreich

Siehe auch:
 Pönninger